Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Londres.

Points au classement ATP 

Le tournoi olympique participe de façon exceptionnelle aux classements ATP et WTA, bien qu'il n'ait lieu que tous les quatre ans. Les points ainsi acquis ont une durée de vie d'un an. Ils ont été revus à la hausse depuis les derniers Jeux olympiques de 2008.

Faits marquants

Avant le tournoi 

 Rafael Nadal, tenant du titre, a annoncé par communiqué son retrait de la compétition, n'étant pas « en condition ». Feliciano López le remplace pour représenter l'Espagne.
 Gaël Monfils, déjà absent lors des tournois de Roland-Garros et de Wimbledon en 2012, a annoncé par communiqué son retrait de la compétition, son genou droit n'étant pas tout à fait rétabli. Julien Benneteau le remplace pour représenter la France.
 Roger Federer, redevenu numéro 1 mondial à la suite sa victoire à Wimbledon, doit déjà défendre cette place face à Novak Djokovic. Le Serbe, pour la récupérer, doit aller plus loin que le Suisse dans le tournoi. Pour la troisième fois consécutive, Roger Federer est tête de série n°1 aux jeux olympiques.
 Ivo Karlović déclare forfait le  en raison d'une blessure au pied. Il est remplacé par l'Allemand Philipp Petzschner.

Pendant le tournoi 

 Le Belge Steve Darcis bat dès le premier tour le Tchèque Tomáš Berdych, huitième de finaliste aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.
 Le match de  entre Jo-Wilfried Tsonga et Milos Raonic a battu deux records des Jeux olympiques en devenant le match le plus long en durée () et le set le plus long en nombre de jeux (48). Il est également le match le plus long pour ce qui est du nombre de jeux depuis l'introduction du jeu décisif (66 jeux), n'étant battu que par un match des Jeux de 1920 (76 jeux).
 Le match entre Roger Federer et Juan Martín del Potro en demi-finale devient le match le plus long des Jeux olympiques, quelques jours après le record de Jo-Wilfried Tsonga et Milos Raonic. La confrontation entre le Suisse et l'Argentin a duré . C'est aussi le match en deux sets gagnants le plus long de l'histoire depuis le début l'ère Open.
 Avec la défaite de Novak Djokovic face à Andy Murray en demi-finale, Roger Federer est assuré de rester numéro 1 mondial après ce tournoi olympique de Londres à Wimbledon.
 Roger Federer et Andy Murray, tous deux finalistes au tournoi de Wimbledon 2012 se retrouvent à nouveau pour se disputer cette fois-ci la médaille d'or.

Participants 
Pour participer, les joueurs doivent répondre aux critères de la Fédération internationale de tennis (ITF), être officiellement nominés par leur fédération nationale et le comité national olympique de leur pays puis avoir l'approbation du CIO.

Le critère principal d'admissibilité choisi par l'ITF est le classement mondial en vigueur le lundi suivant Roland-Garros () (dans le tableau celui du début du tournoi). Les 56 premiers joueurs sont directement admissibles avec une limite de 4 joueurs par pays (un pays peut avoir 6 joueurs masculins en tout si 2 autres jouent uniquement le double). Viennent ensuite les joueurs classés au-delà de la , auxquels s'ajoutent 8 invitations de l'ITF.

Le tableau est dévoilé le  sur la base du dernier classement (). Il y a 16 têtes de séries. Les joueurs forfait une fois le tableau dévoilé () sont remplacés par un des joueurs présents en double le mieux classé en simple au dernier classement (). Les remplaçants Philipp Petzschner et Vishnu Vardhan étaient classés respectivement, le ,  et . Somdev Devvarman classé  le  bénéficie d'un classement protégé à la , il est toutefois entré dans le tableau sur invitation.

 Les noms des joueurs suivis d'un astérisque jouent en double.
 Les noms des joueurs suivis d'un dièse jouent en double mixte.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012

Liens externes 
 Site officiel du tennis aux Jeux olympiques d'été 2012
 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012